Andreas Müller (1811-1890) – pittore tedesco.
 Andreas Müller (1962) – ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista.
 Andreas Müller (1979) – ciclista austriaco.
 Andreas Müller (1996) – ballerino italiano vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.